Nauti Football Club é um clube de futebol de Tuvalu fundado em 1980, com sede em Funafuti. Disputa atualmente a A-Division, correspondente à primeira divisão nacional.

Títulos 
  The League Tournament: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 
  A-Division: 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 e 2020 
  Knock-out Cup: 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 
  Independence Cup: 1988, 1990, 1999, 2003, 2008,  2009 e 2017 
  NBT Cup: 2009, 2010, 2016 e 2020 
  Rothmans Knock-Out Cup: 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990 

Clubes de futebol de Tuvalu
Clubes de futebol fundados em 1980